Четвёртый Красносе́льский переу́лок — улица в центре Москвы в Красносельском районе между Верхней Красносельской улицей и 3-м Красносельским переулком.

Происхождение названия 
Раньше назывался Полуярославский переулок. Современное название — по примыканию к Красносельской улице.

Описание 
4-й Красносельский переулок начинается от Верхней Красносельской улицы рядом с перекрёстком Верхней и Малой Красносельских, проходит на юго-запад параллельно 3-му Красносельскому переулку и соединяется с ним.

См.также 
 1-й Красносельский переулок
 Верхняя Красносельская улица

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы

Красносельский 4-й переулок